Koivusalo est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1925-1988), scénariste et éditeur publicitaire finlandais
 (1936-2012), influenceur finlandais et expert finnois
 (1929-2000), sculpteur finlandais
 (né en 1969), chercheur finlandais en sciences politiques
 (1930-2015), médecin finlandais et professeur de chimie
 (né en 1964), médecin finlandais et professeur de politique de la santé
 (né en 1956), écrivain et traducteur finlandais
, journaliste politique finlandais
Timo Koivusalo (né en 1963), réalisateur, acteur et musicien finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois